Большие Подосинки — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Подосинки — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Большие Подосинки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.